Az 541-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Jászkarajenő, művelődési ház között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2441-es járat 2016. december 11-étől 540-es, 541-es és 542-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között nincsen feltüntetve az azonos útvonalon közlekedő 537-es, 540-es és 542-es busz.

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||28
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||27
|align=left|
|-
|2|| Cegléd, posta||26
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, Béke tér||25
|align=left|
|-
|4|| Cegléd, kórház||24
|align=left|
|-
|5|| Cegléd, Bede||23
|align=left|
|-
|6|| ||22
|
|-
|7|| Cegléd, Dózsa György laktanya||21
|
|-
|8|| Fertályos kaszálók||20
|
|-
|9|| Ceglédi kiserdő||19
|
|-
|10|| Nyilas||18
|
|-
|11|| Patonai tanya||17
|
|-
|12|| Besnyő||16
|
|-
|13|| Törtel, benzinkút bejárati út||15
|
|-
|14|| Törtel, Kőrösi út||14
|
|-
|15|| Törtel, orvosi rendelő||13
|align=left|
|-
|16|| Törtel, községháza||12
|align=left|
|-
|17|| Törtel, tetétleni elágazás||11
|align=left|
|-
|18|| Törtel, óvoda||10
|align=left|
|-
|19|| Mankós dűlő||9
|
|-
|20|| Vízjárási iskola||8
|align=left|
|-
|21|| Gubás||7
|
|-
|22|| Kőröstetétlen, tejüzem||6
|align=left|
|-
|23|| Kőröstetétlen, autóbusz-forduló||5
|align=left|
|-
|24|| Polyák tanya||4
|align=left|
|-
|25|| Markovics tanya||3
|align=left|
|-
|26|| Liptai major||2
|align=left|
|-
|27|| Jászkarajenő, TÜZÉP telep||1
|align=left|
|-
|28|| Jászkarajenő, művelődési házvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak